Lovati ima više značenja:
 Lovati, Verona
 Lovati, Vicenza